Сонгин:
 Сонгин, Александр Генрихович (род. 1969) — белорусский государственный деятель.
 Сонгин, Станислав (1818—1863) — активный участник Польского восстания 1863—1864 годов.